Stuttgarter Schule steht für:

 Stuttgarter Schule (Architektur), eine Stilrichtung in der Architektur
 Stuttgarter Gruppe/Schule, eine Schule der Medienkunst
 Stuttgarter Schule des Dokumentarfilms – Bezeichnung für die Arbeit der Dokumentarabteilung des Süddeutschen Rundfunks, ab Ende der fünfziger Jahre bis Mitte der Siebziger. Siehe auch Zeichen der Zeit (Fernsehreihe)